Фінал Кубка Німеччини з футболу 2016 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2015—2016 відбувся 21 травня 2016 року. У поєдинку зустрілися мюнхенська «Баварія» та дортмундська «Боруссія». Перемогу з рахунком 4:3 у серії післяматчевих пенальті після безгольових основного та додаткових таймів здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Боруссія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2016
2016 у німецькому спорті